Села:
 Спасів — Львівська область, Червоноградський район
 Спасів — Рівненська область, Рівненський район